Емерик Бебек — урядник у Галичині часів короля Угорщини та Польщі Людовика І та його наступниці — королеви Марії.
 Іван Бебек — хорватський футбольний рефері.

 Бебек (Стамбул) — історичний квартал в північно-східній частині Стамбулу, район Бешикташ.